Евгений Александрович Ломтев:
 Ломтев, Евгений Александрович (1937—2017) — российский и советский учёный.
 Ломтев, Евгений Александрович (1961) — советский спринтер.